Johan Stensson Rothman (1684 - 1763), un médecin et un naturaliste suédois.
 Göran Rothman (1739 - 1778), un médecin, botaniste et traducteur suédois (orthographié Rothmann comme auteur d'espèce).
 Stephanie Rothman (1936-), réalisatrice américaine.

Voir aussi 
 Ralf Rothmann
 Rotman

Homonymie de patronyme